Supra un mot latin qui signifie « en haut », « au-dessus », « supérieur ». Ce nom peut désigner :
la Toyota Supra, une voiture construite par Toyota
Supra, Inc., un fabricant informatique
 Supra FootWear, une marque de skate wear
supra, un jeu de rôle
 Supra : une marque de chauffage et de cheminées
 Supra : Dans un livre, renvoi (comme Voyez ci-dessus ou Voir plus haut) à un passage antérieur de l'ouvrage (contraire de Infra)